Kosaken steht für:
 Kosaken, Gemeinschaften freier Reiterverbände
 Die Kosaken, Novelle von Lew Nikolajewitsch Tolstoi